Amerikai Egyesült Államok
 Rimrock (Arizona)
 Rimrock (Kalifornia)
 Rimrock (Montana)
 Rimrock (Washington)